Аян () — мусульманин, пользующийся авторитетом у своей общины.

Титул получил распространение на Балканском полуострове во времена Османской империи. Например, в начале XIX века Боснийский эялет был разделен на 39 «капетанств», во главе которых стояли аяны, передавав свои должности по наследству.

XVIII век, в течение которого аяны сосредоточили в своих руках местную власть в балканских провинциях, также называется «эпохой аянов».

В 20-х годах XIX в. турецкий губернатор Боснии Джеляль-паша начал активную борьбу с аянами. За тот год, что он был там губернатором, повесли более 20 аянов, возглавлявших боснийские капетанства. При нем многие аяны были сосланы. После его отставки конфискованные у аянов четыре капетанства были им возвращены и власть губернатора опять стала номинальной.

Близкие значения 
 феодал;
 деребей;
 аксакал;
 старейшина.

Примечания

Ссылки 
Нуридины
Феодализм